Киллини может означать:

 Киллини — пригород Дублина в Ирландии.
 Киллини (станция) — железнодорожная станция в Ирландии.

См. также 
 Киллена
 Киллин